Santos est un nom de famille et un toponyme portugais et brésilien qui signifie saints.

Patronyme 

 Alberto Santos-Dumont (1873-1932), pionnier brésilien de l'aviation ; 
 Alina Santos (1981-), est une chef décoratrice belge ; 
 Álvaro Santos (1980-), footballeur brésilien ;
 Alexis Santos (1992-), nageur portugais ;
 Ana Santos (1982-), sculptrice portugaise ;
  ;
 Andrey Santos (2004-), footballeur brésilien ;
 Antonia Santos (1782-1819), héroïne de l'indépendance de la Colombie ;
 Argentina Santos (1924-2019), chanteuse de fado portugaise ;
 Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno Filho, pilote automobile brésilien ;
 Bea Santos (1990-), actrice canadienne ;
  ;
 Carmen Santos (1904-1952), actrice, productrice et réalisatrice brésilienne, d'origine portugaise ;
 Cindy Santos (1985-), chanteuse suisse ;
 Cristiane Justino Santos (1985-), pratiquante de MMA brésilienne ;
  ;
 Davi Santos (1990-), acteur américano-brésilien ;
 Djalma Santos (1929-2013), footballeur brésilien ;
 Efrén Santos (1992-), coureur cycliste mexicain ;
 Eleuterio Santos (1940-2008), footballeur espagnol ;
 Eugenio Suárez Santos (1980-), footballeur espagnol ;
  (1977-), pratiquant de MMA brésilien ;
  ;
 Fernando Santos (1954-), footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Flávio Santos (1980-), coureur cycliste brésilien ;
 Francileudo Santos (1979-), footballeur tuniso-brésilien ;
  ;
 George Santos, homme politique américain ;
 Georges Santos (1970-), footballeur franco-cap-verdien ;
 Héctor Santos (1998-), athlète espagnol ;
 Héctor Santos (1944-), footballeur uruguayen ;
 Isabel Santos (1968-), femme politique portugaise ;
 Iván Santos (1982-), coureur cycliste espagnol ;
 Jaime Santos Latasa (1996-), joueur d'échecs espagnol ;
 Joaquim Santos (1952-), rallyman portugais ;
 Jorge Carlos Santos Moreira Baptista (1977-), footballeur portugais ; 
 Juan Manuel Santos (1951-), homme politique colombien ;
 Juarez Santos (1979-), karatéka brésilien ;
 Julio Requejo Santos (1885-1951), photographe espagnol ;
 Kimberley Santos (1961-), mannequin guamanienne, Miss Monde 1980 ;
 Lucas Eduardo Santos João (1993-), footballeur portugais ;
 Luguelín Santos (1993-), athlète dominicain ;
 Katya Santos (1982-), actrice philippine ;
 Maria Amélia Santos (1952-), femme politique portugaise ;
 Manuel Santos Arboleda Sánchez (1979-), footballeur colombien ;
 Marta Santos (1988-), joueuse angolaise de handball ;
 Michael Santos (1993-), footballeur uruguayen ;
 Nery Santos Gómez (1965-), écrivaine américano-vénézuélienne ;
 Miguel Santos Ruiz (1999-), joueur d'échecs espagnol ;
 Neymar da Silva Santos Júnior (1992-), footballeur international brésilien ;
 Nílton Santos (1925-2013), footballeur brésilien ;
  ;
 Omir Santos (1981-), joueur portoricain de baseball ;
 Paulinho Santos (1970-), footballeur portugais ;
  ;
 Pedro Santos (1988-), footballeur portugais ;
 Rafael Santos (1942-2017), footballeur argentin ;
 René Santos (1992-), footballeur brésilien ;
 Ricardo Santos (1975-), joueur brésilien de beach-volley ;
 Ricardo Santos (1987-), footballeur brésilien ;
 Robert Delos Santos (1928-2020), diplomate français ;
 Roberto Santos (1928-1987), réalisateur brésilien ;
 Samuel Santos (1938-), homme politique nicaraguayen ;
  ;
 Vítor Santos (1986-), coureur cycliste portugais ;
 Vítor Santos (1958-), footballeur portugais.

Pseudonyme 

 Aderbar Melo dos Santos Neto, dit Santos (1990-), footballeur brésilien ;
 Silvio Santos, de son vrai nom Senor Abravanel (1930-), personnalité de la télévision brésilienne ;

 Ronald Marquez de Santos (1998-), acteur, chanteur, danseur et mannequin philippin.

Toponyme 

 Santos, ville brésilienne ;
 Santos-o-Velho, freguesia portugaise.

Entreprise 
 Carlos Santos Shoes, marque portugaise de chaussures de luxe.

Voir aussi 
 Santos Limited, groupe gazier et pétrolier australien
 
 

Patronyme portugais
Patronyme brésilien